Сезон 1948–1949 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 12 вересня 1948 та 17 квітня 1949 року. Став 18-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі дві команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а два найгірші клуби вибули до другої за ієрархією футбольної ліги.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка захистила чемпіонський титул попереднього сезону та здобула свій загалом четвертий трофей національної першості. Каталонці досить рівно провели сезон, більшу його частину перебуваючи на 1-2 рядках турнірної таблиці. Основний конкурент майбутніх чемпіонів, мадридський «Реал», в середині сезону довгий час очолював чемпіонські перегони, однак у заключній його частині провів декілька невдалих матчів і врешті-решт задовольнився «бронзою». Друге місце зайняла «Валенсія», яка поступилася чемпіонам двома очками.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1948-49 став нападник чемпіона країни, «Барселони», Сезар Родріґес, який записав до свого активу 28 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Хуан Веласко
 Курта
 Хайме Еліас
 Франсиско Кальве 
 Гонсальво II
 Хосе Сегер  
 Гонсальво III
 Сальвадор Сагрера
 Естаніслао Басора
 Сезар Родрігес
 Матеу Ніколау  

Тренер: Енріке Фернандес.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1948–49 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1948–49 на bdfutbol.com  

1948-49
1949 у футболі
1948 у футболі